Wilkinson é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Wilkinson (Geórgia)
 Condado de Wilkinson (Mississippi)

Desambiguações de topônimos